Coppa Intercontinentale 1969 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1969 – edizione del torneo di pallacanestro